Соревнования по конькобежному спорту на зимних Олимпийских играх 2010 прошли с 13 по 27 февраля. Были разыграны 12 комплектов наград — наибольшее количество среди всех видов спорта (столько же было разыграно в лыжных гонках).

В ходе соревнований были побиты три олимпийских рекорда у мужчин, на дистанциях 5000 и 10000 метров, а также в командной гонке.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Спортивные объекты

Квалификация

Ссылки 
 Результаты  

2010 год в конькобежном спорте